Годао 205 (G205, 205国道) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в районе Шаньхайгуань (провинция Хэбэй) и заканчивается в городе субпровинциального значения Шэньчжэнь (провинция Гуандун).

Дорога проходит через провинции Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, а также через административные единицы города центрального подчинения Тяньцзинь.

Общая протяжённость дороги составляет 3160 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая